Kogrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kogrundet (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Kogrundet (sydöst om Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Kogrundet (sydöst om Strömsö, Raseborg), Nyland, 
 Kogrundet, Kyrkslätt, Nyland, 
 Kogrundet, Sibbo, Nyland,

Se även
Kalvgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar